Джехоло́рнис, или чжехолорнис (, буквально: птица из Жэхэ), — род примитивных вымерших авиал (птиц в широком смысле), живших во времена раннемеловой эпохи, около 120 млн лет назад. Ископаемые остатки были найдены в слоях геологической формации  (Jiufotang) в китайской провинции Хэбэй. Джехолорнисы имели очень длинный хвост и несколько небольших зубов, были размером с индейку, что делает их одними из крупнейших птиц мелового периода.

Описание 

Джехолорнисы были относительно крупными, примитивными птицами, с общей длиной тела около 80 сантиметров. У джехолорнисов имелась т. н. пряжка — сросшиеся кости на конце крыла, которая отсутствовала у живших в одно время с ними конфуциусорнисов. Особенно примечательным был хвост. Обычно у древних птиц он был довольно коротким, причем несколько позвонков на его конце срастаются воедино, как в пигостиле у современных птиц. Хвост джехолорнисов достигал 42 см в длину и состоял из 22 отдельных позвонков, что характерно для многих динозавров. Хвостов у джехолорнисов фактически было два — один длинный, хорошо сохраняющийся в ископаемых остатках, а второй — широкий и веерообразный, образованный 11 перьями, располагающимися выше основания основного хвоста. Такое «двухвостое» строение джехолорнисов является уникальным. Остатки обоих хвостов были обнаружены в шести из одиннадцати имеющихся окаменелостях данного рода.

Скелет джехолорнисов был в целом похож на скелет археоптерикса, с несколькими ключевыми отличиями. Челюсть была короче, вероятно, адаптированной для питания семенами. В отличие от археоптерикса, у джехолорнисов не было зубов в верхней челюсти. На нижней челюсти голотипа Jeholornis prima сохранилось 3 очень маленьких зуба с левой стороны. Их верхние конечности были сильными, крупнее нижних, с относительно хорошо развитым плечевым поясом, что свидетельствует о сильно развитых мышцах крыльев.

В грудной полости голотипа J. prima сохранились отпечатки более 50 растительных семян размером с арбузные.

Классификация 
На май 2020 года в род включают 2 или 3 вымерших вида:
 
 ?

Примечания

Литература 
 
 
 Zhou Z.-H. & Zhang F.-C. (2003): Jeholornis compared to Archaeopteryx, with a new understanding of the earliest avian evolution. Naturwissenschaften 90(5): 220—225.
 Zhou Z.-H. & Zhang F.-C. (2006): Mesozoic birds of China — A synoptic review. Vertebrata Palasiatica 44(1): 74—98. .

Ссылки 
 PaleoNews — На заре эволюции у птиц было по два хвоста .

Авиалы
Птицы мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая